es el nombre de varios barrios de Japón.

Se puede referir a:
Naka-ku (Hamamatsu)
Naka-ku (Hiroshima)
Naka-ku (Nagoya)
Naka-ku (Okayama)
Naka-ku (Sakai)
Naka-ku (Yokohama)